Rezerwat przyrody Jezioro Ciche
Jeziora w Polsce:
 Jezioro Ciche – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, powiecie brodnickim
 Jezioro Ciche – jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w woj. lubuskim, pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica
 Jezioro Ciche – jezioro w woj. podlaskim, powiecie łomżyńskim
 Jezioro Ciche – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie mrągowskim
 Jezioro Ciche – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie oleckim
 Jezioro Ciche – jezioro na terenie Równiny Mazurskiej, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Świętajno
 Jezioro Ciche – jezioro w woj. zachodniopomorskim, powiecie drawskim
 Jezioro Ciche – jezioro w woj. zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim

Bibliografia